Linden Vey (né le  à Wakaw, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Choix du  des Kings de Los Angeles lors de l'encan 2009 de la Ligue nationale de hockey. Il est membre des Tigers de Medicine Hat de la LHOu depuis la saison 2006-07. En 2009-10, il connait sa meilleure saison à ce jour en récoltant 75 points en 24 parties.

Le , il passe aux mains des Canucks de Vancouver en retour d'un choix de deuxième ronde au repêchage de 2014.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 ||Blackhawks de Beardy's ||SMHL ||44 ||28 ||44 ||72 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Tigers de Medicine Hat ||LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Tigers de Medicine Hat ||LHOu ||48 ||8 ||9 ||17 ||21 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2008-2009 ||Tigers de Medicine Hat ||LHOu ||71 ||24 ||48 ||72 ||20 ||11 ||2 ||5 ||7 ||2
|-
|2009-2010 ||Tigers de Medicine Hat ||LHOu ||72 ||24 ||51 ||75 ||34 ||12 ||2 ||6 ||8 ||8
|-
|2010-2011 ||Tigers de Medicine Hat ||LHOu ||69 ||46 ||70 ||116 ||37 ||15 ||12 ||13 ||25 ||8
|-
| 2011-2012|| Monarchs de Manchester || LAH || 74|| 19|| 24|| 43|| 16|| 4|| 2|| 4|| 6|| 0 
|-
| 2012-2013|| Monarchs de Manchester || LAH || 74|| 22|| 45|| 67|| 32|| 4|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
|2013-2014 || Monarchs de Manchester || LAH || 43|| 14|| 34|| 48|| 20|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2013-2014 || Kings de Los Angeles || LNH || 18|| 0|| 5|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Canucks de Vancouver || LNH || 75 || 10 || 14 || 24 || 18 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Comets d'Utica || LAH || 26 || 3 || 12 || 15 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Canucks de Vancouver || LNH || 41 || 4 || 11 || 15 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Heat de Stockton || LAH || 61 || 15 || 40 || 55 || 40 || 5 || 4 || 1 || 5 || 2
|-
|2016-2017 || Flames de Calgary || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|2017-2018 || Barys Astana || KHL || 50 || 17 || 35 || 52 || 64 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || ZSC Lions || NL || 10 ||2 || 4 || 6 || 8 || 5 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2018-2019 || HK CSKA Moscou || KHL || 56|| 12|| 31|| 43|| 22|| 18|| 3|| 7|| 10|| 8
|-
|2019-2020|| HK CSKA Moscou || KHL ||52 ||13 ||35 ||48 ||47 ||4 || 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2020-2021 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 41 || 4 || 21 || 25 || 12 || 16 || 2 || 3 || 5 || 8
|-
| 2021-2022 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 21 || 5 || 6 || 11 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Barys || KHL || 20 || 6 || 6 || 12 || 14 || 5 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2022-2023|| Barys || KHL |||| || || || || 

| 138 || 14 || 30 || 44 || 24 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

|-
| 2018 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || align=left| Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ouest
2011 : récipiendaire du Trophée Bob Clarke

Notes et références 

Naissance en juillet 1991
Naissance en Saskatchewan
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Flames de Calgary
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé de bronze olympique canadien
Joueur du Barys Astana
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Champion de la Coupe Gagarine